Jaroschek ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Jaroschek (1898–1989), deutscher Ingenieur
 Walther Jaroschek (1903–1968), deutscher Politiker (NSDAP)